Pfau steht für:

 Asiatische Pfauen, Gattung aus der Familie der Fasanenartigen
 Ährenträgerpfau (auch Grüner Pfau), Art aus der Gattung der Asiatischen Pfauen
 Blauer Pfau, bekannteste Art aus der Gattung der Asiatischen Pfauen
 Kongopfau, Art aus der Gattung der Kongopfauen
 Pfau (Sternbild), Sternbild des Südhimmels
 Pfau (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Pfau & Co., Destillations-Unternehmen aus Fiume
 Pyrotechnische Fabrik Apel/Uftrungen, deutsches Pyrotechnikunternehmen
 (9962) Pfau, ein Asteroid

Pfau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Pfau (1902–1989), deutscher Architekt
 Birgit Pfau-Effinger (* 1953), deutsche Soziologin
 Christoph Pfau (* 1984), österreichischer Golfspieler
 Clemens Pfau (1862–1946), deutscher Heimatforscher
 Conrad Pfau (1885–1954), deutscher Maler
 Eberhard Pfau (* 1942), deutscher Architekt
 Heinrich Pfau (1642–1719), Schweizer Ofenmaler
 Iso Pfau (1616–1679), Benediktiner und Bibliothekar
 Jakob Gustav Pfau (1815–1881), Schweizer Landwirt und Pomologe
 Janina Pfau (* 1983), deutsche Politikwissenschaftlerin und Politikerin (Die Linke), MdL Sachsen
 Karl Friedrich Pfau (1857–1939), deutscher Verlagsbuchhändler und Schriftsteller
 Louis Pfau (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Ludwig Pfau (1821–1894), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Pfau I. (um 1547–1597), Schweizer Ofenbauer
 Natalie Pfau-Weller (* 1987), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Oswald Pfau (1915–1969), deutscher Fußballtorwart und -trainer
 Paul Maier-Pfau (1899–1979), deutscher Maler 
 Ruth Pfau (1929–2017), deutsche Ordensschwester und Ärztin
 Theodor Philipp von Pfau (1727–1794), deutscher Generalmajor
 Tilman Pfau (* 1965), deutscher Physiker
 Tim Pfau (* 1951), deutscher Jazz- und Fusionmusiker
 Ulli Pfau (* 1951), deutscher Filmproduzent
 Una Pfau (* 1942), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin 
 Wolfgang Pfau (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Der Pfau ist der Titel folgender Werke:

 Der Pfau (Novelle), Novelle von Sylvia Geist (2008)
 Der Pfau (Roman), Roman von Isabel Bogdan (2016)
 Der Pfau (2005), auch Kong Que, chinesischer Film von Gu Changwei
 Der Pfau (2023), deutsch-belgischer Spielfilm von Lutz Heineking junior

Siehe auch:

 Pfauen
 FAU
 Vau
 V (Begriffsklärung)